Stafette steht für:

 die Postzustellung durch Postreiter, siehe Estafette
 eine Läufergruppe beim Staffellauf
 ein Trinkduell in Studentenverbindungen, siehe Bierjunge #Stafette
 Stafette (Zeitschrift), deutsche Kinderzeitschrift

Die Stafette steht für:
 Die Stafette, Zeitschrift für junge Christen in der SBZ und späteren DDR (1947–1953)

Siehe auch: